Német amatőr ökölvívók listája

Jochen Bachfeld
Marcus Beyer
Adnan Catic
Rudi Fink
Hans Huber
Dieter Kottysch
Luan Krasniqi
Sebastian Köber
Steffen Kretschmann
Zoltan Lunka
Henry Maske
Torsten May
Dariusz Michalczewski
Sven Ottke
Alexander Povernov
Rustamhodza Rahimov
Marco Rudolph
Axel Schulz
Torsten Schmitz
Vitali Tajbert
Andreas Tews
Oktay Urkal
Manfred Wolke
Manfred Zielonka
Andreas Zülow

 
Ökölvívólisták